SKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sialkot (Pakistan)